Мо́хнач — село в Україні, у Золотоніському районі Черкаської області, підпорядковане Чорнобаївській селищній громаді. У селі мешкає 283 людей.

Постаті 
 Бакум Ігор Володимирович (1984—2019) — старший прапорщик ДПСУ, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Черкаська область)

Примітки

Посилання 

 Погода в селі Мохнач 

Села Черкаської області